

Localités 
 Essey est une commune française du département de la Côte-d'Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté,
 Essey-les-Eaux, devenu Nogent, est une ancienne commune française du département de la Haute-Marne et de la région Champagne-Ardenne,
 Essey-les-Ponts, devenu Châteauvillain, est une ancienne commune française du département de la Haute-Marne et de la région Champagne-Ardenne,
 Essey-lès-Nancy, Essey-et-Maizerais et Essey-la-Côte sont des communes françaises du département de Meurthe-et-Moselle et de la région Lorraine.